Кадза́евы или Каджа́евы () — осетинская фамилия.

Антропонимика 
Объясняется из осетинского языка () — ‘аист’

Происхождение 
Некогда в селении Луар расположенном в Алагирском ущелье жили три брата — Албор, Кадза и Цогой. Здесь не хватало земли и они вынуждены были частично расселиться. Потомки Кадза направились в Мамисонское ущелье, где выбрали для себя селение Тли. Алборовы разделились, часть из них ушла на юг в верховья реки Джоджора, а другие на восток в сел. Нижний Кани (Тагаурия). При этом Цогоевы остались на прежнем месте в Луаре.

Генеалогия 
Родственными фамилиями () Кадзаевых являются Алборовы и Цогоевы.

Генетическая генеалогия
 Кадзаев (4) — G2-P18 > GG330
 276933 — Kadzaev — G2a1a1a1b1 (DYS505=9, YCAII=19,21, DYS438=9, DYS391=9, DYS455=11)
 OSE-226 — J2-M67 > J2a4b*

Известные представители 
 Вадим Филиппович Каджаев (1984) — заслуженный художник Северной и Южной Осетии.
 Джамбулат Тебоевич Кадзаев — старшина села Тли.
 Игорь Ростиславович Кадзаев (1965) — директор Управления сельского хозяйства Северной Осетии.
 Станислав Собронович Кадзаев (1955) — талант­ливый осетинский поэт, журналист.

Примечания

Литература 
 
 

Мамисонские фамилии